Tiirmaa ist der Familienname folgender Personen:

 Heli Tiirmaa-Klaar (* 1971), estnische Cyberdiplomatin
 Karl-August Tiirmaa (* 1989), estnischer Nordischer Kombinierer